1. ŽNL Zadarska u sezoni 2004./05. je predstavljala prvi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 16 klubova, a ligu je osvojio "Hajduk" iz Pridrage.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 1. ŽNL Zadarska 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2004./05.

Izvori 
 
 Marko Marin: NK Raštane : 1976. – 2016. : ponos sela i Ravnih kotara : / a tek nam je 40 godina, Zadar, 2017., , str. 102-115  
 

 

2004-05
Zadarska-1